Krefeld Pinguine je nemški hokejski klub iz Krefelda.  Klub je leta1936 ustanovil Willi Münstermann.

Ime kluba 
 1936 kot "Krefelder Eislauf-Verein 1936" (KEV)
 1978 kot "EHC Krefeld"
 1981 kot "Krefelder Eislauf-Verein 1981"
 1995 kot "KEV Pinguine Eishockey GmbH"

Dosežki

Zunanje povezave 

 Uradna spletna stran (v nemščini)
Nemški hokejski klubi
Športna moštva, ustanovljena leta 1936
Hokejisti Krefeld Pinguine